Métisz, görög istennő
 Métisz, keresztnév
 Métisz, a Jupiter holdja
 9 Metis, kisbolygó